IGN, organització dedicada a la crítica de videojocs i altres productes audiovisuals
 Institut national de l'information géographique et forestière, ens administratiu públic que vetlla per la producció, el manteniment i la difusió de la informació geogràfica de referència a França
 Institut Geogràfic Nacional d'Espanya, entitat pública, depenent del Ministeri de Foment del govern d'Espanya